KNB steht für:
 Kabelnetzbetreiber
 Kitanihon Broadcasting, ein japanisches Fernseh- und Radionetzwerk
 Kladno-Nučicer Bahn, eine frühere Montanbahn im heutigen Tschechien
 KNB EFX Group, eine von Robert Kurtzman, Greg Nicotero und Howard Berger gegründete Makeup-Effekteunternehmen
 KNB (Geheimdienst), ein kasachischer Nachrichtendienst
 Kompetenznetzwerk für Bibliotheken
 Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung, siehe Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
 Kanab Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Kanab, Kane County, Utah

knb steht für:
 Kalinga (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum in der Provinz Kalinga, Insel Luzon, Philippinen

KNB